Президеншел-Рейндж ( «Президентский хребет»):

 Президеншел-Рейндж — горный хребет, находящийся в Белых горах.
 Президеншел-Рейндж (Зелёные горы) — горный хребет, находящийся в Зелёных горах.